Cemex SA de CV (, ) — третий крупнейший производитель цемента на планете. 

Компания была основана в Мексике в 1906 году, штаб-квартира которой находится в городе Монтеррей. Производства компании расположены в 20 странах в Северной Америке, странах Карибского бассейна, Южной Африке, Европе, Азии и Африке.

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Цементные компании
Компании Мексики
Компании, образованные в результате слияния
Торговые марки Мексики